North Lakeport, une census-designated place du comté de Lake en Californie.
 North Lakeport, une communauté non incorporée du comté de Saint Clair dans le Michigan.